Miejscowości w USA:
 Wasco – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Wasco – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Sherman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wasco (ang. Wasco County) – w stanie Oregon